Miejscowości w USA:
 Almena – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Norton
 Almena – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
 Almena – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron
Gminy w USA:
 Almena (ang. Almena Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Almena (ang. Almena Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Barron